Enrique Pío María Francisco de Paula Luis Antonio de Borbón y Castellví (de Borbón y Castellví, Borbón y Shelly) (Toulouse, 3 de octubre de 1848 - Mar Rojo, 12 de julio de 1894) fue el II duque de Sevilla, Grande de España y el hijo primogénito del polémico Infante de España, Enrique de Borbón, I duque de Sevilla y biznieto del rey Carlos IV de España. A pesar de sus lazos familiares, Enrique Pío no fue jamás titulado Infante de España debido al matrimonio desigual (que no recibió el permiso de la reina Isabel II para ser celebrado) de sus padres.

Familia 
Enrique Pío era el hijo primogénito de Enrique de Borbón y de su mujer, Elena María de Castellví y Shelly. Por línea paterna era nieto de Francisco de Paula de Borbón y de la princesa Luisa Carlota de Borbón-Dos Sicilias; por línea materna era nieto de Antonio de Padua de Castellví y Fernández de Córdoba, XII conde de la Villanueva, X conde de Castellá y VIII conde de Carlet, y de Margarita Shelly MacCarthy, hermana de Edmundo Shelly y MacCarthy, Coronel de Infantería y Secretario del Rey Fernando VII. La familia de Elena procedía de Valencia y de Irlanda.

El matrimonio de sus padres, celebrado en Roma en 1847, no contó con el consentimiento de la reina Isabel II, y sus padres fueron exiliados a Francia, donde nació el joven.

Biografía 
Enrique Pío nació en Toulouse, Francia. Tuvo cuatro hermanos más, y sus primeros años los pasó entre España y Francia. Como sus hermanos, Enrique Pío demostró poseer buenas dotes militares. Formaron parte del ejército carlista durante la guerra civil de 1872-1876, pero tras la restauración de la monarquía en la figura de su primo, Alfonso XII se unieron a las filas alfonsinas.

En 1882, durante el periodo conocido como la Restauración, Enrique Pío heredó el título paterno y pasó a ser duque de Sevilla.

El 5 de noviembre de 1870, en Pau y durante el exilio de su familia, Enrique Pío contrajo matrimonio con Josefina Parade y Sibié (Argelès, cerca de Bagnères de Bigorre, 12 de abril de 1840 - Madrid, 20 de octubre de 1939), hija de Jean Parade, un sillero (sellier) o talabartero, y de Geneviève Sibié, con quien ya tenía una hija que fue consecuentemente legitimada. El duque de Sevilla, amigo de Alfonso XII, no mantuvo siempre una buena relación con la viuda de éste, María Cristina de Habsburgo-Lorena, por haberse opuesto a que ésta fuese nombrada regente de España. Por su actitud fue encarcelado y se le privó de su rango, pero logró escaparse a Marsella, y desde allí se negó a regresar a Madrid.

Años después fue rehabilitado y pudo volver a España, pero incómodo por su posición en la corte, fue enviado con el puesto de Teniente Coronel a Filipinas (entonces todavía colonia española) como gobernador de la provincia de Tayabas. La muerte le sorprendió a bordo de un barco cuando navegaba por el Mar Rojo en 1894, durante un viaje a España.

Distinciones honoríficas 
 Caballero de la Orden de San Huberto

Descendencia 
 María Luisa Enriqueta Josefina de Borbón y Parade (Madrid, 4 de abril de 1868 - Madrid, 1945), III duquesa de Sevilla, Grande de España
 Marta María Isabel Alfonsa Enriqueta Josefina Elena Luisa de Borbón y Parade (3 de mayo de 1880 - 19 de marzo de 1928), no tuvo descendencia, aunque se dice que tuvo un idilio con un príncipe de la familia Orleáns; su padre, que odiaba a dicha familia por pertenecer a ella el duque de Montpensier (que había matado a su padre en un duelo en 1870), se opuso frontalmente a dicha unión
 Enriqueta Isabel Josefina Alfonsa Marta María Elena Luisa Carlota de Borbón y Parade (Madrid, 28 de junio de 1888 - Madrid, 28 de octubre de 1967), IV duquesa de Sevilla, Grande de España

Ancestros

Bibliografía 
 Mateos Sáinz de Medrano, Ricardo. Nobleza Obliga. La Esfera de los Libros, 1996. ISBN 84-9734-467-7.

Casa de Borbón en España
Duques de Sevilla
Grandeza de España
Nacidos en Toulouse
Carlistas
Militares de la Tercera Guerra Carlista leales a Don Carlos